Rocksien ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Rocksien (* 1946), deutscher Politiker (SPD)
 Michael Rocksien (* 1966), deutscher Handballspieler